Ваиниља има више значења:

 Ваиниља
 Ваиниља (Сан Пабло Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ваиниља (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ваиниља (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ваиниља (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ваиниља (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику